Каблешков () — болгасркая фамилия.

Известные носители 
 Каблешков, Никола — болгарский генерал—майор.
 Каблешков, Тодор (1851—1876) — болгарский революционер.

См. также 
 Каблешково